Гуго фон Гофмансталь (; полное имя: Гуго Лауренц Август Гофман, эдлер фон Гофмансталь (); 1 февраля 1874, Вена — 15 июля 1929, Родаун, под Веной) — австрийский писатель, поэт, драматург, выразитель идей декадентства в австрийской литературе конца XIX века — начала XX века.

Биография 
  
Происходил из состоятельной австрийско-еврейско-ломбардской семьи банкира, по отцу — итальянского происхождения. Блестящий гимназист, полиглот и книгочей, дебютировал стихами в 1890. Тогда же познакомился с Артуром Шницлером, в 1891 — с Генриком Ибсеном и Стефаном Георге, к литературной группе которого — «Листки искусства», Гофмансталь примкнул сразу после знакомства. На страницах журнала проповедовал идею искусство ради искусства.

Много путешествовал по Европе, чаще всего — на велосипеде. Изучал право и романскую филологию (1895—1898) в Венском университете, вместе со Шницлером входил в столичную литературную группу Молодая Вена (создана в 1890). 

В 1898 году Гуго Гофмансталь познакомился с Рихардом Штраусом, для которого написал несколько оперных либретто («Электра», 1908; «Кавалер розы», 1911; «Ариадна на Наксосе», 1913; «Женщина без тени», 1919, и др.) и сценарий балета «Легенда об Иосифе» (), в 1899 — с Рильке, в 1902 — с Рудольфом Касснером. Автор сценических обработок трагедий Софокла, Еврипида, драм Кальдерона, комедий Мольера, много лет сотрудничал с выдающимся режиссёром Максом Рейнхардтом.

В годы Первой мировой войны служил по интендантскому ведомству. Впоследствии занимался журналистикой.

Был женат на еврейке, исповедовавшей католичество. Через два дня после самоубийства старшего сына Гофмансталь скончался в своей пригородной усадьбе от кровоизлияния в мозг. Похоронен на Кальксбургском кладбище.

Творчество 
Крупнейший драматург австрийского и европейского символизма, автор нескольких книг импрессионистических стихов, эссе о литературе и национальной культуре, большой и малой прозы (из которой наиболее известна новелла-мистификация «Письмо лорда Чандоса», 1902).
Будучи декадентом-символистом, сам Гофмансталь любил называть себя неоромантиком. Характер его произведений, их лиричность и драматичность практически не претерпели изменений с годами, а поэтический стиль отличался музыкальностью рифм.

Монография «Гофмансталь и его эпоха» принадлежит Герману Броху (1964). Драмы Гофмансталя ставились в России начала века (В. Мейерхольд, Ф. Комиссаржевский, К. А. Марджанишвили, А. Санин), их переводили Ю. Балтрушайтис, А. Ремизов, М. Кузмин, В. Куприянов, спектакли оформляли Наталья Гончарова, Б. Анисфельд, А. Головин и др.

Отдельного упоминания достойна программная для оценки творчества поэта работа — «Поэт и наше время» (), написанная в 1907 году. В ней Гофмансталь постарался философски обосновать идеи неоромантизма, их антиреалистичность. Он приходит к выводу, что для поэта важен только «мир отношений и связующих чувств».

Своим творческим идеалам Гофмансталь остаётся верен до конца жизни, хотя в 1921—1923 годах попытался написать несколько комедий, но из этого ничего не вышло.

Драмы 
  
 Gestern/ Вчера (1891)
 Der Tor und der Tod/ Глупец и Смерть (1893)
 Die Frau im Fenster/ Женщина в окне (1899)
 Der Tot des Tizian/ Смерть Тициана (1901)
 Der Abenteurer und die Sängerin/ Авантюрист и певица (1905)
 Das gerettete Venedig/ Спасенная Венеция (1905, по драме Томаса Отуэя, 1682)
 Elektra/ Электра (1904, опера Р. Штрауса 1908)
 Ödipus und die Sphinx/ Эдип и сфинкс (1906)
 Jedermann / Имярек (1911)
 Der Schwierige/ Трудный характер (1921)
 Das Salzburger große Welttheater/ Большой Зальцбургский театр жизни (1922)
 Der Turm / Башня (1925)

Римский (фрагмент издания) 
 Andreas oder Die Vereinigten / Андреас или Соединенные (1907 - 1927)

Сводные издания 
 Gesammelte Werke. 10 Bde/ Bernd Schoeller (Hrsg.). Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1979

Публикации на русском языке 
 Драмы / пер. С. Орловского. , 1906. («Смерть Тициана», «Безумец и смерть», «Женщина в окне», «Свадьба Зобеиды», «Авантюрист и певица»).
 Электра / пер. О. Чюминой. , 1907.
 Дары жизни / пер. О. Чюминой. , 1908.
 Сказка 672 ночи: [Сб. рассказов] / пер. Оскара Норвежского. : Соврем. лит., 1908. 111 с. («Приключения маршала фон Базомпьера», «Сказка 672 ночи», «Рыцарская история», «Письмо»). Текст в РГБ 
 Сказка шестьсот семьдесят второй ночи / пер.	С. Ошерова // Сказки немецких писателей. , 1989. С. 307—322.
 Приключение маршала. , 1909.
 Царь Эдип, приспособл. для современной сцены / пер. Т. Щепкиной-Куперник. : Изд. С. Рассохина, 1911.
 Сложный характер. : Мысль, 1923.
 Избранное. : Искусство, 1995. (Драмы: «Смерть Тициана», «Глупец и смерть», «Имярек», «Трудный характер», «Большой Зальцбургский театр жизни», «Башня»; проза; стихотворения).

Литература 
 Borchardt R. Rede über Hofmannsthal. — Berlin: Hyperion, 1918.
 Stefan P. Hofmannsthal. Eine imaginäre Ansprache. — Wien: Wila Wiener Literarische Anstalt, 1924 (Die Wiedergabe, 3. Reihe, Band 2).
 Broch H. Hofmannsthal und seine Zeit; eine Studie. — München: R. Piper, 1964 (англ. изд. 1984).
 Wunberg G. Der frühe Hofmannsthal. Schizophrenie als dichterische Struktur. — Stuttgart: Kohlhammer, 1965.
 Mayer M. Hugo von Hofmannsthal. — Stuttgart: Metzler, 1993.
 Volke W. Hugo von Hofmannsthal in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. — Reinbek: Rowohlt, 1997.
 Renner U. „Die Zauberschrift der Bilder“. Bildende Kunst in Hofmannthals Texten. Reihe Litterae 55). — Freiburg: Rombach, 2000.
 Magris, C. Der habsburgische Mythos in der modernen osterreichischen Literatur  — Вена: Paul Zsolny Verl., 2000.
 König Chr. Hofmannsthal: Ein moderner Dichter unter den Philologen. — Göttingen: Wallstein, 2001.
 Nicolaus U. Souverän und Märtyrer. Hugo von Hofmannsthals späte Trauerspieldichtung vor dem Hintergrund seiner politischen und ästhetischen Reflexionen. — Würzburg: Königshausen & Neumann, 2004.
 Wandruszka M.L. Der Abenteurer und die Sängerin. Über Hugo von Hofmannsthal. — Wien: Passagen-Verlag, 2005.
 Lesniak S. Thomas Mann, Max Rychner, Hugo von Hofmannsthal und Rudolf Kassner: Eine Typologie essayistischer Formen. — Würzburg: Königshausen & Neumann, 2005.
 Weinzierl U. Hofmannsthal — Skizzen zu seinem Bild. — Wien: Zsolnay, 2005.
 Junk A. Andreas oder Die Vereinigten von Hugo von Hofmannsthal : eine kulturpsychoanalytische Untersuchung. — Hannover: Impr. Henner Junk, 2015, .
 Nonnenmacher, K. Form und Leben zwischen Positivismus und Idealismus. - Romanische Studien  Nomer 1, 2015, Stranitza 171 - 190.
 Bohnenkamp, K. (Hrg.) Briefwechsel mit Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe 1903-1929 / Hugo von Hofmannsthal. — Freiburg: Rombach-Verl., 2016.

Примечания

Ссылки 
 Dom Hofmannsthal, Beha 
 Hugo von Hofmannsthal Resource Center
 Биография Гуго фон Гофмансталя 
 
 Гуго фон Гофмансталь на странице Литературной энциклопедии

Монархисты Австрии
Немецкие поэты
Символисты
Поэты-символисты
Выпускники Академической гимназии
Похороненные на Кальксбургском кладбище
Умершие от кровоизлияния в мозг